CAOS steht als Abkürzung für:

 Cassette Aided Operation System, ein PC-Betriebssystem der 1980er Jahre in der DDR 

Caos ist der Familienname von:
 Silvia Caos (1933–2006), kubanische Schauspielerin

Siehe auch:
 Chaos (Begriffsklärung)
 KAOS

Abkürzung